Rödö kan syfta på följande platser:

Sverige
Rödö (Sverige), en ö öster om Alnön

Åland 

 Rödö (öst Järsö, Lemland, Åland), 
 Rödö (vid Rödhamn, Lemland, Åland),